Dutch Open Tennis 2008 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Dutch Open Tennis rozgrywany w dniach 12–20 lipca 2008 roku w Amersfoort na kortach ziemnych o puli nagród 326 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Holandii